Hieronder volgt een lijst van voetballers die 500 of meer doelpunten hebben gescoord volgens data en onderzoek van Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Alleen spelers die het merendeel van hun carrière actief waren op het hoogste (competitie)niveau komen in aanmerking. In de onderstaande ranglijst zijn alle doelpunten gescoord voor het nationale team in alle leeftijdscategorieën meegeteld.

Ranglijst 
Spelers met een lavendelkleurige achtergrond zijn nog actief.

Laatst bijgewerkt op 17 februari 2023.

met 500 of meer doelpunten